Томек — чешская и немецкая фамилия.

 Томек, Вацлав Владивой (1818—1905) — чешский историк, политический деятель и педагог.
 Томек, Отто (1928—2013) — немецкий музыковед, критик и музыкальный продюсер.